Geert Verheyen – ciclista su strada belga
 Gert Verheyen – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 René Verheyen – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Sabine Verheyen – politica tedesca

Pagine correlate 
 Jan Verheyen